WPA est un sigle qui peut signifier :
 en informatique,
 Wi-Fi Protected Access,
 Windows Product Activation ;
 Work Projects Administration, une agence des États-Unis à l'époque du New Deal (à partir de 1935) ;
 War Powers Act, une loi fédérale des États-Unis (voir War Powers Resolution) ;
  est un parti politique social-démocrate de Guyana ;
 .

WPA est un code :
 code AITA de l'aéroport de Puerto Aisen au Chili.